Station Wagon steht für:
 Kombinationskraftwagen, eine Karosseriebauform
 Alternativbezeichnung für Depot Hack, ein Transport-Fuhrwerk aus dem 19. Jahrhundert

Automodelle:
 Ford Station Wagon, ein Automodell der Marke Ford
 Mercury Station Wagon, ein Automodell der Marke Mercury